Frühwald ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Loscher-Frühwald (* 1941), deutscher Politiker (CSU), MdL

 Wolfgang Frühwald (1935–2019), deutscher Literaturwissenschaftler